Csóka József (1770–1826) református lelkész
 Csóka József (1890–1966) színész
 Csóka József (1936–2019) labdarúgó (Bp. Honvéd, Atlético Madrid)

Jegyzetek